

Personnalités 

 Charles Gabet (1793-1861), artiste peintre français.
 Charles Gabet (1821-1903), auteur dramatique français.
 Joseph Gabet  (1808-1853),  missionnaire lazariste français en Asie.
 Roger Gabet (né en 1923), footballeur français.
 Pierre-Albert Chapuisat dit Gabet (né en 1948), footballeur suisse.
 Olivier Gabet (1976), historien de l'art et conservateur de musée français

Autres 
 L'hôtel de Gabet, hôtel particulier situé à Aix-en-Provence (France).
 La cafetière Gabet, un type de cafetière à siphon

Gabet